Круз Алта има више значења:

 Круз Алта (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Круз Алта (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Круз Алта (Тлакоачистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Круз Алта (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Круз Алта (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Алта (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику